Альфа Этники 1965/1966 () — 30-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1965/1966
Греция
Греция
1965 год в Греции
1966 год в Греции